Assayas ist der Familienname folgender Personen:

 Michka Assayas (* 1958), französischer Musikjournalist und Schriftsteller
 Olivier Assayas (* 1955), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor